Paulinho er flertydigt og kan betyde:

 Paulinho (fodboldspiller, født 1988) - brasiliansk fodboldspiller.
 Paulinho (fodboldspiller, født 1995) - brasiliansk fodboldspiller.
 Paulinho McLaren (født 1963) - brasiliansk tidligere fodboldspiller

Flertydige personnavne